Polanski bzw. Polański ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Polanski (* 1986), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Franziska Polanski (* 1957), deutsche Schriftstellerin und Wissenschaftlerin. 
 Kazimierz Polański (1929–2009), polnischer Linguist
 Morgane Polanski (* 1993), französische Schauspielerin
 Roman Polański (* 1933), polnischer Filmregisseur

Polanski steht für:
 den früheren Namen einer britischen Indie-Pop-Band, siehe Ghosts (Band)

Siehe auch:
 Polanska
 Polansky
 Poljanski
 Polonski